Тье́рри Кристиа́н Мари́ Ленц (; ) — французский историк-наполеоновед, правовед и писатель, специалист по истории эпохи Консулата и эпохи Первой империи, а также по конституционному праву. Директор Фонда Наполеона (с 2000). Автор энциклопедических изданий «Исторический словарь Наполеона» () и «Словарь министров Наполеона» () и «Когда Наполеон создал Францию. Словарь политических, административных и судебных учреждений Консулата и Империи» ().

Биография 

Родился 8 июля 1959 года в Меце, младшим сыном Ивана Эжена Ленца (21 июня 1932, Агонданж — 13 мая 2002, Мец), рабочего , и Бланш Росси (род. 1933). До 20 лет прожил в Агонданже департамента Мозель.

Получил бакалавра экономики, в 1981 году магистра публичного права в Мецском университете (тема диссертации «Администрация префектуры Мозеля при Консулате и Империи: , первый префект Мозеля, и его деятельность в общественном представлении»; научный руководитель — ), и в 1982 году  по внутреннему публичному праву и в 1983 году  по политологии («Бонапартизм в Мозеле (1799–1815)»; научный руководитель — Ив Ле Муань) в Университете Нанси II.

В 1983—1988 годах — преподаватель конституционного права в Институте административных и политических исследований Университета Нанси II.

В 1984—1988 годах — преподаватель конституционного права на юридическом факультете Мецкого университета.

В 1984—1986 годах — помощник депутата  .

В 1986—1988 годах — заместитель директора .

В 1988—2000 годах — директор по внешним связям  — дочерняя кампания промышленной группы Bouygues, специализирующаяся на управлении водными ресурсами и отходами.

В 1998—2008 годах — преподаватель конституционного права .

С 4 июль 2000 года — директор Фонда Наполеона. В рамках своей деятельности был куратором выставок «Наполеон» в Сан-Паулу(2003 г.) и Астане (2013 г.).

С 2002 года — член-корреспондент .

В 2004—2018 года — генеральный секретарь Комитета по редактированию общей переписки Наполеона Бонапарта.

С 2008 года — главный редактор научного журнала Napoleonica.

С 2012 года преподаёт историю Первой империи в  в Ла-Рош-сюр-Йон, где в 2014 году была создана кафедра наполеоноведения, а с 2021 года является доцентом.

Историко-исследовательская деятельность 

Автор исследований и публикаций по общей истории, дипломатии и государственным учреждениям или администрациям во времена Наполеона. Свою первую книгу о Наполеоне — «Мозель и Наполеон: исследование департамента при Консулате и Империи» () Ленц опубликовал в двадцать семь лет. Является автором и соавтором, около шестидесяти книг по истории двух Империй (с 1986), романа Tout le monde ment (2008), очерка о полотне «» Диего Веласкеса (2011), неоднократно изданного и расширенного исследования, посвящённого убийству президента США Джона Фицджеральда Кеннеди (1993, 1995, 2010, 2013), и другого исследования о Бергхофе — резиденции Адольфа Гитлера (2017).

В 2004—2018 годах выступил в качестве главного редактора 15-томного полного собрания писем Наполеона, подготовленного Фондом Наполеона и опубликованного издательством «Фаяр», а также основателя серии «Библиотека на Святой Елене» первые три тома которой вышли опубликовано в 2017, 2019 и 2021 годах.

Принимает участие в многочисленных радио- и телепрограммах, в том числе (совместно с Пьером Бранда) в «» Стефана Берна на телеканале France 2, где внёс значительный вклад в выпусках «Как стать Наполеоном?» (2015) и «Каролина, урождённая Бонапарт, жена Мюрата» (2017).

В 2021 году, в честь памятного празднования , опубликовал книгу «За Наполеона» (), в которой исследует спорные вопросы и обвинения, когда-либо выдвинутые против Наполеона, а также хитросплетения в исторической эпохи.

Научные труды

Монографии 

 1986 : La Moselle et Napoléon : étude d'un département sous le Consulat et l'Empire, de Thierry Lentz et Denis Imhoff, Serpenoise 
 1989 : Roederer (1754-1835), préface de Jean Tulard, Serpenoise 
 1993 : Savary, le séide de Napoléon (1774-1833), Serpenoise  ; réédition Fayard, 2001 
 1993 :  L'affaire Kennedy, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ? (n° ) ; réédition, 1994 , puis nouvelle édition sous le titre Kennedy, enquêtes sur l'assassinat d'un président, Jean Picollec, 1995  ; nouvelle édition revue et augmentée : L'assassinat de John F. Kennedy : Histoire d'un mystère d’État, Nouveau Monde éditions, 2010 et 2013 
 1995 : Napoléon III, Que sais-je ?, Presses universitaires de France 
 1997 : Le 18-Brumaire : les coups d’État de Napoléon Bonaparte (novembre-décembre 1799), préface de , Jean Picollec  ; réédition Fayard, 2010 
 1998 : Napoléon : « Mon ambition était grande », Découvertes Gallimard/Histoire nº 361, Éditions Gallimard 
 1999 : Le Grand Consulat (1799-1804), Fayard  ; réédition Fayard, 2014 
 1999 : L'ABCdaire de Napoléon et l'Empire, de Jean Tulard (dir.), Thierry Lentz, Jacques Jourquin, Gérard Gengembre et Adrien Goetz, Flammarion 
 1999 : Dictionnaire des ministres de Napoléon, dict. analytique, statistique et comparé des trente-deux ministres de Napoléon, préface de Jean Tulard, Christian / JAS  ; réédition révisée et augmentée : Les ministres de Napoléon : refonder l'État, servir l'empereur, Perrin, 2016 
 2001 : Napoléon, Le Cavalier bleu  ; réédition : Napoléon, une ambition française : idées reçues sur une grande figure de l'histoire, Le Cavalier bleu, 2013  ; 3e éd : Idées reçues sur Napoléon, Le Cavalier bleu, 2020 
 2002 : Autour de l'empoisonnement de Napoléon, de Thierry Lentz, les docteurs Jean-François Lemaire, Paul Fornès et Pascal Kintz, préface de Jean Tulard, Nouveau Monde éditions / Fondation Napoléon  ; Nouvelle éd. : Napoléon est-il mort empoisonné ?, Nouveau Monde éditions, 2020 
 2002-2010 : Nouvelle histoire du Premier Empire ; tome 1 : Napoléon et la conquête de l'Europe (1804-1810) ; tome 2 : L'effondrement du système napoléonien (1810-1814) ; tome 3 : La France et l'Europe de Napoléon (1804-1814) ; tome 4 : Les Cent-Jours (1815), Fayard 
 2003 : Napoléon, Presses universitaires de France 
 2003 : Le Sacre de Napoléon, de Thierry Lentz (dir.), Émilie Barthet, Pierre Bontemps et Irène Delage, Nouveau Monde éditions  ; réédition Nouveau Monde éditions, 2004 
 2003 : Les Francs-maçons, de Roger Dachez (dir.), Thierry Lentz, André Combes, Michel Winock et Serge Berstein, préface de Alain Bauer, Tallandier 
 2004 : Napoléon et le Louvre, de Sylvain Laveissière (dir.), Anne Dion-Tenenbaum, Thierry Lentz, Isabelle Leroy-Jay Lemaistre et Erich Lessing (photographies par), Fayard 
 2005 : Napoléon et l'Europe : regards sur une politique, de Thierry Lentz (dir.) et Nathalie Petiteau, Fayard 
 2005 : Sainte-Hélène, île de mémoire, de Bernard Chevallier, Michel Dancoisne-Martineau et Thierry Lentz (dir.), Fayard 
 2005 : Histoire de la diplomatie française, de Dominique de Villepin (présenté par), Jean-Claude Allain, Françoise Autrand, Lucien Bély, Philippe Contamine, Pierre Guillen, Thierry Lentz, Georges-Henri Soutou, Laurent Theis et Maurice Vaïsse, Perrin  ; réédition 2 vol., Perrin 2007 
 2006 : Napoléon, l'esclavage et les colonies, de Thierry Lentz, Pierre Branda et Chantal Lheureux-Prévot, Fayard 
 2008 : Quand Napoléon inventait la France : dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l'Empire, de Thierry Lentz (dir.), Pierre Branda, Pierre-François Pinaud et Clémence Zacharie, Tallandier  ; réédition Tallandier, 2017 
 2008 : Napoléon III : l'homme, le politique. Actes du colloque de la Fondation Napoléon, 19-20 mai 2008, de Pierre Milza (dir.), Eric Anceau, Jean-Paul Bled, Jacques-Olivier Boudon, Thierry Choffat, Jean Garrigues, Thierry Lentz et Jean-Claude Yon, préface de Victor-André Massena, éditions Napoléon III 
 2009 : La Mort de Napoléon : mythes, légendes, mystères, de Thierry Lentz et Jacques Macé, Perrin  ; réédition Perrin, 2012
 2010 : 1810, le tournant de l'Empire, de Thierry Lentz (dir.), Jean Tulard, Jacques-Olivier Boudon, Rafe Blaufarb, Michael Browers, Luigi Mascilli-Migliorini, Marie-Pierre Rey, Jean-Paul Bled, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Lascoumes, Peter Hicks, Philip Mansell, Pierre Branda, Bernard Chevallier, Jacques Garnier et Alain Pigeard, Nouveau Monde éditions / Fondation Napoléon 
 2011 : Une passion : promenades autour de la Crucifixion de Velázquez, Perrin 
 2012 : La Conspiration du général Malet : 23 octobre 1812, premier ébranlement du trône de Napoléon, Perrin 
 2012 : Napoléon diplomate, CNRS éditions  ; réédition CNRS éditions, 2015  
 2012 : 1812, la campagne de Russie, de Marie-Pierre Rey et Thierry Lentz (dir.), avec Jacques Jourquin, préface de Victor-André Masséna, Perrin 
 2013 : Le congrès de Vienne : une refondation de l'Europe (1814-1815), Perrin  ; réédition Perrin, 2015 
 2013 : 100 questions sur Napoléon, éditions La Boétie  ; réédition : Napoléon en 100 questions, Tallandier, 2017 
 2013 : G. Lenotre, le grand historien de la petite histoire, de Clémentine Portier-Kaltenbach, Philippe Charlier, Michel Crépu, Franck Ferrand, Bruno Fuligni, Adrien Goetz, Michel de Grèce, Frédéric Lenormand, Thierry Lentz, Guy Stavridès et Emmanuel de Waresquiel, Jean-Claude Lattès 
 2014 : Diplomaties au temps de Napoléon, de Thierry Lentz et Yves Bruley (dir.), CNRS éditions 
 2014 : Les Vingt Jours de Fontainebleau : la première abdication de Napoléon (31 mars-20 avril 1814), Perrin 
 2015 : Waterloo : 1815, Perrin 
 2015 : Napoléon et la France, éditions Vendémiaire 
 2015 : Napoléon : l'album, Perrin 
 2015 : Napoléon Bonaparte face à l'histoire, de Bruno Benoît et Jean-Philippe Rey (dir.), Thierry Lentz et collectif, éditions du Poutan 
 2016 : La fin des Empires, de  et Thierry Lentz (dir.), Perrin 
 2016 : La Russie des Tsars : d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, de Emmanuel Hecht (dir.), Thierry Lentz et collectif, Perrin 
 2016 : Joseph Bonaparte, Perrin 
 2017 : Napoléon et le droit, de Thierry Lentz (dir.) et Guillaume Bernard, CNRS éditions 
 2017 : Le diable sur la montagne : Hitler au Berghof 1922-1944, Perrin 
 2018 : Coups de Chœur : ils racontent leur église préférée, de Clémentine Portier-Kaltenbach (dir.), Adrien Goetz, Franck Ferrand, Emmanuel de Waresquiel, Christophe Bourseiller, Philippe Charlier, Thierry Lentz, Jean-Yves Patte, Fabrice d'Almeida, Serge Legat, Jean-Louis Bachelet, Bruno Fuligni, Loïc Finaz, Tallandier 
 2018 : Le Premier Empire (1804-1815), Fayard 
 2019 : Bonaparte n'est plus ! Le monde apprend la mort de Napoléon (juillet-septembre 1821), Perrin 
 2019 : Chateaubriand et Napoléon : Napoléon rend visite à la maison de Chateaubriand, de Élodie Lefort, Bernard Degout et Thierry Lentz, Soteca 
 2019 : Les lieux de l'histoire de France, de Olivier Wieviorka & Michel Winock (dir.), Thierry Lentz et collectif, Perrin 
 2020 : Napoléon - Dictionnaire historique, Perrin 
 2021 : Pour Napoléon , Perrin 
 2021 : Le plus puissant souffle de vie. La mort de Napoléon (1821-2021), Thierry Lentz et François Lagrange (dir.) et collectif. Actes de colloque, CNRS Éditions

Статьи 

 Воспоминания о 1812 годе в Великую Отечественную войну // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. Вып. 4 (12).
 Европейский проект Наполеона // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2013. Вып. 4 (20).
 Франко-марокканские отношения в период Консульства и Империи. Пер. с фр. Ю. В. Ткаченко // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2014. Вып. 9 (32).
 Ленц Т. Воспоминания о 1812 годе в Великую Отечественную войну. Перевод с фр.Ю. В. Ткаченко // Французский ежегодник 2012: 200 лет Отечественной войны 1812 года. C. 191-205.
 Ленц Т. Европейский проект Наполеона. Перевод с фр. Ю. В. Ткаченко // Французский ежегодник 2013: "Русская кампания" Наполеона: события, образы, память. C. 18-32.
 Ленц Т. Франко-марокканские отношения в период Консульства и Империи. Пер. с фр. Ю. В. Ткаченко // Французский ежегодник 2014, том 2: Франция и Восток. C. 189-225.
 Ленц Т. Смертельная схватка императоров: Наполеон и Александр I (французский взгляд). Перевод с франц. Ю. В. Ткаченко // Французский ежегодник 2019: Эпоха Наполеона и память о ней. М. C. 6-20.

Научная редакция писем и мемуаров 

 2003 : Johann Friedrich Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat (lettres), présenté et annoté par Thierry Lentz, avec Arthur Laquiante, Tallandier 
 2004–2018 : Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, tomes I (2004), II (2005), III (2006), XII (2012), XI (2015) et XV (2018), Thierry Lentz (dir.), Fayard  à  
 2010–2011 : Mémoires de Napoléon, tome 1 : la campagne d'Italie (1796-1797) ; tome 2 : la campagne d'Egypte (1798-1799) ; tome 3 : l’île d'Elbe et les Cent-Jours (1814-1815), édition établie par Thierry Lentz, Tallandier  ; réédition Tallandier, 2016 
 2014 : Baron Fain, Souvenirs de la Campagne de France, préface de G. Lenotre, introduction et édition établie par Thierry Lentz, Perrin 
 2017 : Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, texte établi, présenté et commenté par Thierry Lentz, Peter Hicks, François Houdecek et Chantal Prévot, Bibliothèque de Sainte-Hélène n° 1, Perrin / Fondation Napoléon 
 2019 : Pierre-Louis Roederer, Un été d'espoir et de sang. Chronique de cinquante jours. 20 juin-10 août 1792, édition présentée et commentée par Thierry Lentz, Perrin

Интервью 

  Quand Napoléon préparait sa légende // Le Figaro, 27.10.2010 (перевод на русский язык)

Награды 

  Эркман-Шатриана (1990) за книгу Roederer
  Академии моральных и политических наук (1993) за книгу Savary, le séide de Napoléon
  Фонда Наполеона (1997) за книгу Le 18-Brumaire : les coups d’État de Napoléon Bonaparte
  (2005) за книгу Nouvelle histoire du Premier Empire T.II : l'effondrement du système napoléonien 
 Кавалер ордена Искусств и литературы (2006)
 Премия Гизо Французской академии (2013) за книгу Napoléon diplomate
   за книгу Le Congrès de Vienne : une refondation de l'Europe
 Кавалер ордена Почётного легиона (2015)
  (2016) за книгу Joseph Bonaparte
  (2016) за книгу Joseph Bonaparte.
  Академии моральных и политических наук (2018) в честь завершения работы над изданием переписки Наполеона Бонапарта
   (2019) за книгу Le Premier Empire
 Офицер ордена Искусств и литературы (2020)
  (2020)

Примечания

Литература 

 на русском языке

 Болт В. С. Бонапарта больше нет // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. — 2019. — Т. 21, № 4 (193). — С. 235–240.
 Таньшина Н. П. 250 лет Наполеону Бонапарту: по следам юбилея // Историческая экспертиза. — 2019. — № 4 (21). — С. 249-266.
 Таньшина Н. П. Есть у революции начало, нет у революции конца. О второй школе молодых учёных в ГАУГН-ИВИ РАН (2-6 сентябрь 2019 г., Москва) // Историческая экспертиза. — 2019. — № 4 (21). — С. 368-373.
 Таньшина Н. П. Наполеон – тоталитарный лидер? К вопросу об «околонаучных» дискуссиях историографии // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. — 2020. — № 1. — С. 87–97. 
 
 Чудинов А. В. Ненавистный благодетель: Жозеф Бонапарт в Испании (размышления над книгой Т. Ленца) // Французский ежегодник 2018: Межкультурные контакты в период иностранной оккупации. — C. 103-115.

 на других языках

 Matthieu De Oliveira, Thierry Lentz (dir.), Napoléon et l'Europe (compte-rendu), , Année 2006, 346, pp. 160-161
 Emmanuel Larroche, « Thierry LENTZ, Le congrès de Vienne. Une refondation de l’Europe, 1814-1815 Mark JARRETT, The Congress of Vienna and its Legacy. War and Great Power Diplomacy After Napoleon », , 48, 2014, p.189-191.

Историки Франции
Писатели Франции
Авторы энциклопедий и словарей
Правоведы Франции
Лауреаты Премии Гизо